Příjmení Eberhardt nese více osobností:

 Isabelle Eberhardtová (1877–1904) – švýcarská dobrodružka a spisovatelka
 Thom Eberhardt (* 1947) – americký filmový režisér

Externí odkazy